1979 Голяма награда на Монако е 26-о за Голямата награда на Монако и седми кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 27 май 1979 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктор

Източници 
 

Голяма награда на Монако